O Centro de Artes Cênicas Walmor Chagas é um espaço de compartilhamento teatral entre a Cia. Teatro da Cidade, Cia. Troupe do Autor, Cia. do Trailler, Cia. Fábrica de Cenas, Iara Vieira, Núcleo Dama de Paus e Sharahzady e aberto à apresentações teatrais e de dança. Localizado em São José dos Campos, São Paulo. Seu nome foi dado em homenagem a Walmor Chagas, ator, diretor e produtor brasileiro.

Características:

 Palco móvel
Piso de madeira
Profundidade: 10 m
Largura: 7 m
Largura da boca de cena: 7 m
Altura da boca de cena: 5 m

 Platéia
Assento: cadeiras
Lugares: 60

 Diversos
 Sala para ensaio
 Camarim
 Depósito para cenário ou material técnico

 Equipamentos
 Mesa de som (8 canais)
 Mesa de Luz (24 canais)
 10 PC's
 4 pares
 Máquina de fumaça

Teatros de São Paulo (estado)
Cultura de São José dos Campos